Раки может означать:

 Раки — название некоторых членистоногих подтипа Ракообразные, в том числе:
 Речные раки — несколько видов семейства Astacidae (называемого также настоящими раками).
 Раки — закуска, представляющая собой целых варёных раков с дополнительными ингредиентами или без них.
 Раки (укр. Раки) — село на Украине.
 Раки, ракия — крепкий алкогольный напиток, аналогичный бренди, получаемый дистилляцией ферментированных фруктов.

См. также 
 Рак